Ро́саш () — название районов (фрегезий) в Португалии:
 Росаш — в округе Виана-ду-Каштелу.
 Росаш — в округе Авейру.
 Росаш — в округе Брага.